<noinclude>Улья́нова — женская форма русской фамилии . '</noinclude>
 Ульянова, Алла Владимировна (род. 1956) — актриса Донецкого ТЮЗа, заслуженная артистка Украины.
 Ульянова, Анна Дмитриевна (псевдоним Августа Воронова; 1813—?) — прозаик, детский писатель.
 Ульянова, Анна Ильинична (1864—1935) — старшая сестра В. И. Ленина, участник революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель.
 Ульянова, Вера Соттаровна (более известна под фамилией Клопотовская''; ок. 1873—?) — оперная и камерная певица (драматическое сопрано и меццо-сопрано), педагог.
 Ульянова, Галина Николаевна (род. 1959) — российский историк.
 Ульянова, Инна Ивановна (1934—2005) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР (1989), лауреат Государственной премии РФ (2000).
 Ульянова, Ираида Викторовна (1934—1976) — советская поэтесса.
 Ульянова, Ирина Валентиновна (род. 1958) — российский учёный, доктор педагогических наук, доцент.
 Ульянова, Идея Фоминична (1925—2018) — советская железнодорожница, Герой Социалистического Труда (1974).
 
 Ульянова, Наталия Николаевна (1889—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Ульянова, Нина Николаевна (1924—1994) — советский и украинский учёный-правовед.
 
 Ульянова, Светлана Владимировна (род. 1979) — заслуженный мастер спорта России (тяжёлая атлетика), двукратная чемпионка Европы.   
 Ульянова — деревня в Ярковском районе Тюменской области России.